Miejscowości w USA:
 Middleport – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Niagara
 Middleport – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Meigs
 Middleport – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Schuylkill
Gminy w USA:
 Middleport (ang. Middleport Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Iroquois